Katarzyna Wazówna (1539–1610)
 Katarzyna Wazówna (1584–1638)